

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Czartki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz 
 Czartki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Czartki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
 Czartki –  część wsi Chwałkowo w woj. wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Środa Wielkopolska